Ge Fei (1964) – scrittore cinese
 Ge Fei (1975) – giocatrice di badminton cinese